Time Riders oder Timeriders (deutsch Zeitreisende) bzw. deren Singularformen steht für:

 Time Riders, Attraktion im Movie Park Germany
 Time Riders (Buchreihe), Reihe von Science-Fiction-Büchern von Alex Scarrow
 Time Riders (Fernsehserie), britische Fernsehserie von 1991 

Siehe auch:
 Timerider – Das Abenteuer des Lyle Swann, amerikanischer Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1982